Mount Hillaby kan syfta på följande platser:

Barbados 

 Mount Hillaby (berg i Barbados), Saint Andrew, 
 Hillaby, ort, Saint Andrew,